Slovo stoma má více významů:

 průduch — struktury u rostlin umožňující výměnu dýchacích plynů
 ústní otvor — též označován odborně jako stoma
 stoma (chirurgie) — chirurgicky vytvořený otvor, např. v břišní dutině pro odchod stolice